Малое Займище — название населённых пунктов в России:

 Малое Займище — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Малое Займище — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

См. также 
 Займище
 Большое Займище